Бутава́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 100 км на північний захід від Парижа, 50 км на південний захід від Ам'єна, 34 км на північний захід від Бове.

Історія 

1 січня 2019 року Бутаван було приєднано до муніципалітету Формері.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Бутаван на сайті французького Національного інституту географії
 Бутаван на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бутаван на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Уаза